Pułk katowicki – potoczne określenie 2 pułków piechoty polskiej doby III powstania śląskiego:
 1 Katowicki Pułk Piechoty im. Józefa Piłsudskiego
 3 Katowicki Pułk Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego